

Події

Січень
 Січень — заснована німецька індастріал метал група Rammstein.

Лютий
 1 лютого — вийшов студійний альбом гурту Green Day Dookie.

Березень
 1 березня — Nirvana зіграла свій фінальний концерт  в Мюнхені.
 3 березня — В Римі, Курт Кобейн впав в кому після передозування Rohypnol'ом і шампанським.

Квітень
8 квітня —  Було знайдено тіло вокаліста гурту Nirvana Курта Кобейна. Смерть Кобейна, яка трапилася три дні раніше, юридично оголошена самогубством.
19 квітня — Nas випускає культовий хіп-хоп альбом Illmatic.

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Сформовані гурти
''див. :Категорія:Музичні колективи, що з'явились 1994
 Aqua (як Joyspeed)
 Bowling for Soup
 Bullrush
 Coal Chamber
 Crimson Death
 Daimonion
 Dark Age
 Derek Trucks Band
 Elf Power
 Kill Hannah
 Limp Bizkit
 Los Panchos? Sí!
 LBC Crew
 Maroon 5
 Mineral
 Muse
 Placebo
 Rammstein
 Savage Garden розкололась з Red Edge
 Sevendust (як Crawlspace)
 Spice Girls
 Static-X
 Texas is the Reason
 Океан Ельзи
 Kaliber 44
 ЮРАН

Розформовані гурти
 a-ha (реформовані в 1998)
 American Music Club
 Deacon Blue
 The Doug Anthony Allstars
 The Farm
 The God Machine
 Level 42 (реформовані в 2001)
 New Kids On The Block
 Nirvana
 Not Drowning, Waving
 Rodan
 Slowdive (реформовані в 2014)
 Uncle Tupelo
 The Wonder Stuff (реформовані в 2000)
 213 (реформовані в 1996)

Реформовані гурти
 The Beatles

Випущені альбоми

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1994 у музиці
Музичні списки